Qikiqtaaluk  kan avse:
  Qikiqtaalukregionen, en av de tre regionerna i Nunavut, Kanada
 Baffinön, ö i Nunavut, Kanada, som på inuktitut heter Qikiqtaaluk
samt tre mindre öar i Nunavut, Kanada:

 Qikiqtaaluk (Foxe Basin), tidigare namn White Island, 
 Qikiqtaaluk (Gibbs Fiord), tidigare namn Sillem Island, 
 Qikiqtaaluk (Inugsuin Fiord), tidigare namn Qikirtaaluk Island,